Wahlkreis 124 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 124
 Landtagswahlkreis 124